Municipio de Freeborn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Freeborn (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Freeborn (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Freeborn (condado de Dunklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dunklin.